__БЕЗКН__

Carnivoramorpha sp. (UALVP 50993 & UALVP 50994) је изумрла врста плаценталних сисара из кладуса Carnivoramorpha, која је у периоду раног палеоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатаци ове врсте сисара је први доњи лијеви кутњак (m1) и први десни доњи кутњак (m1), који су пронађен на подручју геолошке формације Равенскраг у покрајини Саскачеван (Канада).

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Carnivoramorpha sp. (UALVP 50993 & UALVP 50994).

Временска распрострањенст врсте Carnivoramorpha sp. (UALVP 50993 & UALVP 50994) унутар кладуса Carnivoramorpha

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoramorpha

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара